Эмполи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

Население составляет 49 823 человека (2022 г.), плотность населения составляет 752 чел./км². Занимает площадь 62 км². Почтовый индекс — 50053. Телефонный код — 0571.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей, празднование 30 ноября.

Рядом располагается Пьяццанская астрономическая обсерватория. В городе располагается футбольный клуб «Эмполи».

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.empoli.fi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики